Chris Butler (né le  à Saint-Louis, dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.

Carrière

Réclamé par les Sabres de Buffalo en quatrième ronde du repêchage de 2005 de la Ligue nationale de hockey, il rejoint pour trois saisons les Pioneers de Denver de la NCAA avant de devenir joueur professionnel en 2008. Il partage cette première saison entre les Sabres et leur club affilié dans la Ligue américaine de hockey, les Pirates de Portland.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 2003-2004 || Musketeers de Sioux City || USHL || 55 || 3|| 6 || 9 || 37 || 7|| 0 || 1 || 1 || 6  
|- 
| 2004-2005 || Musketeers de Sioux City || USHL|| 60 || 6 || 22 || 28 || 90 || 13 || 1 || 6 || 7 || 10 
|-
| 2005-2006 || Pioneers de Denver || WCHA || 35||  7|| 15 || 22 || 28 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Pioneers de Denver || WCHA || 39|| 10 || 17 || 27 || 42|| - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Pioneers de Denver ||WCHA || 41 || 3|| 14 || 17 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Pirates de Portland || LAH || 27|| 2|| 10 || 12 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0|| 0  
|- 
| 2008-2009 || Sabres de Buffalo || LNH|| 47|| 2 || 4 || 6 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Sabres de Buffalo || LNH|| 59|| 1|| 20|| 21|| 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 2010-2011 || Sabres de Buffalo || LNH|| 49|| 2|| 7||9 ||26 ||7 || 0|| 1||1 ||10  
|-
| 2011-2012 || Flames de Calgary || LNH|| 68|| 2|| 13|| 15|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Karlskrona HK || Allsvenskan ||5 || 0|| 0||0 || 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Flames de Calgary || LNH|| 44|| 1|| 7|| 8|| 19 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary || LNH|| 82 || 2 || 14 || 16 || 39 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 14 || 1 || 8 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 33 || 3 || 6 || 9 || 23 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 46 || 4 || 14 || 18 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 72 || 5 || 21 || 26 || 46 || 9 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
|2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH || 61||8||21||29||22|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 6||0||0||0||2|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 13 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 51 || 2 || 19 || 21 || 40 ||  - || - || - || - || -

|407 || 14 || 72 || 86 || 187 || 7 || 0 || 1 || 1 || 10

Statistiques internationales 

| 2006 ||align="left"| Championnat du monde junior || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 ||+4||align="left"|  place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1||align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| -1||align="left"|  Médaille de bronze

Récompenses 
 
 Nommé dans la première équipe d'étoiles en 2005.
 
 Nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues en 2006.
 Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles en 2008.
 NCAA
 Nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'Ouest des États-Unis en 2008.

Transactions 
 Repêchage 2005 : réclamé par les Sabres de Buffalo ( de l'équipe,  au total).
  : échangé par les Sabres avec Paul Byron aux Flames de Calgary en retour de Robyn Regehr, d'Aleš Kotalík et du choix de deuxième ronde des Flames au repêchage de 2012.

Notes et références

Naissance en octobre 1986
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Musketeers de Sioux City
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Pirates de Portland
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur du Karlskrona HK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio